Mannelli ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Mannelli (1640–1697), italienischer Musiker
 Italo Mannelli (* 1933), italienischer Physiker
 Luigi Mannelli (1939–2017), italienischer Wasserballspieler
 Maurizio Mannelli (1930–2014), italienischer Wasserballspieler

Siehe auch:
 Manelli